Pomnik Chrystusa Króla w Cieszynie
 Pomnik Chrystusa Króla w Poznaniu
 Pomnik Chrystusa Króla w Świebodzinie

Zobacz też 
 Chrystus Król